

Strade 
 A16 – autostrada francese
 A16 – autostrada italiana
 A16 – strada lituana
 A16 – autostrada svizzera

Codici 
 A16 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tentlingen
 A16 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Altro 
 A16 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili